Foignet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gabriel Foignet (1750–1823), französischer Komponist
 François Foignet (1782–1845), französischer Opernsänger (Tenor) und Komponist
 Gabriel Foignet (1790–nach 1842), französischer Komponist 
 Jacques Foignet (um 1755–1836), französischer Komponist und Theaterdirektor